Aarah est un nom propre qui peut désigner :
 Aarah, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Aarah, une île de la subdivision de Raa aux Maldives ;
 Aarah, une île de la subdivision de Vaavu aux Maldives.